Гѐрман Девя́шин (полное имя Герман Сергеевич Девяшин, род. 17 сентября 1990, Тюмень) — российский , татуировщик и исследователь. Работает под псевдонимом Herman IX. Живет и работает в Москве.

Биография 

Учился в Тюменском колледже искусств по специальности «Дизайн». По окончанию учебы работал графическим дизайнером в бюро старшего брата Данила Девяшина. Занимается татуировкой с 2011 года. Изучает историю русской татуировки, публикует научные и культурологические научные статьи в области татуирования. Работает в Москве.

Как художник сформировался под влиянием подросткового увлечения уличным искусством, академическим искусством, дизайном и татуировкой<ref>http://www.furfur.me/. «Пока есть силы, нужно делать»: интервью с татуировщиков GERA IX.(14.08.14)</small>Дата обращения: 9 февраля 2023.</small></ref>. Основатель проекта по изучению и архивированию истории русской татуировки Russian Tattoo History. Ведет лекции в Музее истории ГУЛАГа об истории русской татуировки. Участник персональных и групповых выставок в России. Является консультантом и создателем бутафорских татуировок для кинопроектов. Соавтор бренда Frog Skin parfum<ref>https://hypebeast.com. Frog Skin’s «9» Perfume Is Dedicated to the Art of Tattooing.(26.01.19)</small>Дата обращения: 9 февраля 2023.</small></ref>. Совершил тату-тур по России итогом которого стал документальный фильм и книга.

В ранние годы увлекался граффити. Увлечение уличной культурой во многом повлияло на формирование его общего стиля и подхода к творчеству. Это увлечение началось с общей волны хип-хоп культуры в России 00-х. После 10 лет увлечения граффити, Германа перестало интересовать рисование на улицах. Он сфокусировался на том, что аэрозольный баллон — это инструмент, которым он овладел и хотел выйти за рамки традиционных техник рисования им. Так появилась серия работ созданных битумной мастикой, которую обычно используют как самый дешевый и укрывистый материал для гидроизоляции. Серия вылилась в персональную выставку «The Marginal» в Тюмени, и дальше в совместную выставку c Андреем Адно «Одинаково Разные» в Москве.

Творчество 

Работает на стыке искусства, науки, технологий и истории культуры татуировки. Стиль в татуировке — трансформация традиционной русской татуировки, линейной гравюры и рекламной графики. Сюжеты саркастические и остро социальные, главная тема — образы, понятные зрителю детство которого попало на 1990-е годы. Находится в постоянном поиске инструментов для реализации творческих проектов, среди которых: кинематограф, AR технологии, сканирование, пластический грим и аналоговые медиа.

Активно использует традиционные техники: офорт, литография, высокая печать, фарфор, цианотипия, шёлкография, смешанная техника на холсте, графика на бумаге. Совмещая их и компилируя с современными технологиями, создает уникальные объекты посредством татуирования на силиконовых формах и листовых материалах имитирующих кожу человека. Эти методы характеризуют подход художника к татуировке не просто как к ремеслу, но в большей степени как к виду современного искусства.

Избранные проекты 
В 2021 году принимал участие как создатель татуировок для эпизода веб-сериала «Кошмары музыкантов» группы Biting Elbows режиссёра Ильи Найшуллера (серия «Boy is Dead»).

В 2020 году принял участие в создании образов героев для музыкального видеоклипа российского исполнителя Дмитрия Кузнецова известного под псевдонимом Хаски (режиссер Евгений Бакиров). Для проекта был разработан уникальный подход к созданию бутафорских татуировок совместно с пластическим гримером на проекте. Более 40 силиконовый листов с нанесенными на них татуировками которые были использованы для создания образов двух противодействующих группировок. Видеоклип «Никогда-нибудь» получил множество международных наград.

Совместно со своим другом татуировщиком Александром Морозовым занимается архивированием и поиском информации об истории российской татуировки. Исследование затрагивает всю историю культуры татуировки на территории России.

В 2018 году создал парфюмерный проект Frog Skin parfum — независимый творческий проект, основанный на ольфакторных ощущениях. Первый дроп под No. 9 посвящён сеансу нанесения татуировки. Композиция состоит из двух раздельных ароматах Transfer и Black Ink, первый является иллюзией на момент подготовки к началу нанесения татуировки, человек у которого был опыт в татуировании подсознательно переносится в состояние переживания перед началом сеанса. Второй дроп проекта No. 8 посвящён храму. В оформлении был привлечен московский фотограф Пётр Барабака, задачей которого было найти на улице человека с тюремной татуировкой с изображением храма. Для презентации парфюма в магазине Belief было создано изделие по типу церковного алтаря с ручной фигурной резьбой и с тем же силуэтом храма в основе. После этого парфюма Герман Девяшин покинул проект Frog Skin parfum.

В 2015 году совершил тату-тур проехав 14 крупных городов России от Калининграда до Владивостока, по направлению Транссибирской магистрали. Целью тура было изучение культуры татуировки в России. Итогом тура стал документальный фильм и книга.

Коллаборации 
Сотрудничал с Nike, Adidas, Bulleit.

 2018 — Коллаборация с Adidas Deerupt. В честь запуска новой модели кроссовок Adidas Originals Deerupt компания открыла одноименное арт-пространство на Арбате. Основным элементом дизайна арт-пространства стала сетка, которая является лейтмотивом на выставке. На выставке представлены созданные специально для проекта работы Алексея Дубинского, Алексея Kio, Германа Девяшина, Вовы Nootk и других художников. Куратор выставки — Артем Стефанов. Москва, Россия.

 2017 — Коллаборация с Nike «Herman IX x Nike». Проект кастомизации в флагманском магазине Nike на Кузнецком мосту 14. Москва, Россия.

Научная деятельность 

Изучает фактуру и поведение пигмента в коже человека, выходя за рамки ремесленного подхода, находит новые грани визуализации татуировки, как части современного искусства. Ведет научную деятельность с исследователями в области нейробиологии, изучая воздействия болевой рецепции при нанесении татуировки. Работает с разработчиками новых технологий для изучения трансформации будущего татуировки.

В 2022 году совместно с исследователями нейробиологами из Балтийского института имени Канта написал научную работу на тему исследования болевой рецепции посредством ЭЭГ коры головного мозга.

Участие в выставках 

 2021 — персональная выставка «Сканированные татуировки». Типография на Первоймаской. Тюмень, Россия.

 2017 — персональная выставка «From the Ashes» в помещении боксерского зала Rocky Road при поддержке FGA. На выставке были представлены работы выполненные в фарфоре, холсты и коллажи. Москва, Россия.

 2018 и 2014 — групповая выставка Wall Elements, галерея RuArts на Остоженке. Москва, Россия.

 2015 — групповая выставка Synthesis & Integration («Синтез и интеграция»), галерея «Вхутемас». Москва, Россия.

 2013 — выставка «Одинаково разные» совместно с Андреем Адно. ЦТИ «Фабрика», Москва, Россия.

 2012 — персональная выставка «THE MARGINAL», офис бюро YY. Тюмень, Россия.

Участник групповых выставок Artmossphere (2013, Москва, Россия), Faces and Laces (2014—2016, Москва, Россия), «Синтез и Интеграция» в галерее «Вхутемас» (2015, Москва, Россия).

Ссылки

Примечания